Northville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Northville (Michigan)
Northville (New York)
Northville (New York)
Northville (South Dakota)